Kirsche bezeichnet:

Bäume und Sträucher sowie in der Regel ihre Frucht:
 Vogel-Kirsche oder Süßkirsche (Prunus avium), als Wild- und Kulturform
 Sauerkirsche (Prunus cerasus)
 Spätblühende Traubenkirsche oder Amerikanische Kirsche (Prunus serotina)
 Japanische Blütenkirsche (Prunus serrulata)
 Gewöhnliche Traubenkirsche (Prunus padus)
 Lorbeerkirsche oder Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus, syn.: Laurocerasus officinalis)
 Kirschpflaume oder Türkenkirsche (Prunus cerasifera),

 Acerola (Malpighia glabra), auch Acerola-, Ahorn-, Antillen-, Jamaika-, Puerto-Rico- oder Westindische Kirsche, Familie der Malpighiengewächse
 Feuerlandkirsche (Nothofagus dombeyi), Chilenische Kirsche, Familie der Buchengewächse
 Kornelkirsche, Familie der Hartriegelgewächse (Cornaceae)
 Tollkirschen, Gattung aus der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae)

sowie:
 Kirsche (Heraldik) als Wappenfigur in der Heraldik

Kirsche ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Maggauer-Kirsche (* 1948), deutsche Lyrikerin und Aphoristikerin
 Brigitte Kirsche (1923–2017), deutsche Filmeditorin
 Hans-Joachim Kirsche (* 1936), deutscher Technikjournalist
 Walter Kirsche (1920–2008), deutscher Anatom

Siehe auch:
 Kirschen – Begriffsklärungsseite
Zuger Kirschen
 Kirschstrasse